Kotarski ist der Familienname folgender Personen:

 Carmen Kotarski (* 1949), deutsche Schriftstellerin
 Dominik Kotarski (* 2000), kroatischer Fußballspieler